Nami (なみ, ナミ, 奈美, 成実, 菜美) es un nombre japonés femenino. Puede referirse a los siguientes artículos:
 Nami Tamaki, cantante japonesa;
 Nami Miyahara, seiyu japonesa;
Nami (One Piece), personaje de One Piece.